Danske Seniorer er en landsdækkende dansk interesseorganisation med ca. 80.000 medlemmer og ca. 400 medlemsforeninger.

Referencer

Organisationer fra Danmark